No, No, No – singolo di James Brown del 1956
 No, No, No – singolo di Yōko Ono del 1981
 No, No, No – traccia dell'album Crazy Nights dei Kiss del 1987
 No, No, No – album di Dawn Penn del 1994
 No, No, No – singolo delle Destiny's Child del 1997
 No, No, No – traccia dell'album Scorpion di Eve del 2001
 No, no, no – singolo di Thalía del 2005
 No No No – album dei Beirut del 2015